У́лица Богда́на Хмельни́цкого — одна из старейших улиц Воронежа (микрорайон Отрожка), возникла в начале XX века. Важная транспортная магистраль.

Улица пролегает в Железнодорожном районе, рядом со станцией Отрожка, мимо вагоноремонтного завода имени Тельмана. Пересекает железнодорожные пути (юго-восточный и северный отрезки улицы соединены виадуком).

История 
Наиболее старая часть улицы — та, что примыкает к путям к севера. Она образовалась не позднее начала XX века.

После Октябрьской революции, в период с 1917 по 1920 годы, улица получила наименование «Советская»: на ней стояло здание Совета пристанционного поселка Отрожка.

В 1936 году, улицу назвали по имени машиниста, инициатора стахановских методов труда на железнодорожном транспорте Петра Федоровича Кривоноса. Употреблялось также искаженное название: «улица Кривоносова».

В 1950-х годах улицу назвали в честь Богдана Михайловича Хмельницкого.

В середине XX века микрорайон Отрожка начал расти, активно развивалась улица Богдана Хмельницкого, ставшая главной магистралью Отрожки.
Один за другим поднимаются капитальные дома вдоль улицы Богдана Хмельницкого, стремясь соединиться с бывшим селом Отрожкой.

Переулок пересекает улицу. Его название имеет то же происхождение. В переулке находится вагоноремонтный завод имени Тельмана — бывшие железнодорожные вагоноремонтные мастерские, открытые в 1912 году.

Зеленые зоны общего пользования 

 Сквер «Лесная сказка»
 Сквер Тельмана.

Примечательные здания

Нечетная сторона 

 Дом № 13. Жилой дом железнодорожников. Памятник архитектуры. Номер объекта: 3630043000
 Дом № 15. Жилой дом железнодорожников. (1917 год постройки) Памятник архитектуры.  Стиль Модерн. Номер объекта: 363004400.
 Дом № 21. Воронежский электромеханический колледж. Филиал РГУПС в г. Воронеже. Мемориальная доска «В этом здании находился штаб Воронежского боевого участка, который обеспечивал оборону г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 1942—1943 г.г.»
 Дома № 31. Жилой дом (1934 год постройки)
 Дом № 33. Дом И. Т.Р  в  стиле ар-деко (1934 год постройки).

Четная сторона 

 Дом № 32. Жилой дом в стиле  советского неоклассицизма (постройки 1949 г.)
 Дом № 36. Жилой дом (постройки 1957 г.).
 Дом № 38. Жилой дом (постройки 1957 г.)

Учреждения образования 
 Воронежский электромеханический колледж
 МБОУ СОШ № 52

Примечания

Литература 
 А. М. Рязанцев — История улицы Богдана Хмельницкого в Воронеже // Научные труды преподавателей и студентов исторического факультета, Объемы 2-3. — ВГПУ, 2007
 Попов П. А. Воронеж : История города в названиях улиц / Павел Попов. — Воронеж : Кварта, 2003. — 447 с.

Улицы по алфавиту
Улицы Железнодорожного района Воронежа
Улицы Богдана Хмельницкого